Аплін () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Андерс Аплін — сінгапурський футболіст
 Габріель Аплін — британська співачка й авторка пісень